Ящера — топонимы в России

 Ящера — деревня в Лужском районе Ленинградской области
 Ящера — река в Ленинградской области, приток Луги.

Примечания